Lista di città della Danimarca in base alla popolazione.

L'istituto Danmarks Statistik definisce come città i centri abitati contigui con una distanza massima di 200 metri tra le case e con un'area occupata da almeno 200 abitanti.

1 = Città con una popolazione di almeno 20,000 abitanti.
2 = Ølstykke-Stenløse è una città creata dalla conurbazione di Ølstykke e Stenløse il 1º gennaio 2010.
3 = La città di Hørsholm è parte di diverse municipalità.
a = Parte dell'area urbana di Copenaghen.
b = Parte dell'area urbana di Aalborg.

Note